S31 steht für:
 S-Bahn-Linie 31 (Hamburg)
 S-Bahn-Linie 31 (Steiermark)
 Burgenland Schnellstraße, eine Schnellstraße in Österreich

S.31 steht für:
 SPAD S.31, ein einsitziges Doppeldecker-Flugzeug des französischen Herstellers SPAD

Š-31 steht für:
 Letov Š-31, ein einmotoriger, einsitziger Doppeldecker, der als Jagdflugzeug entwickelt wurde

Abkürzung